Francesco I Moncada  († 1566) –  nobile, politico e militare italiano
Francesco II Moncada († 1592) – nobile, politico e militare italiano
Francesco Rodrigo Moncada (1696-1763) – nobile italiano
Francesco Moncada Branciforte (1738-1798) – nobile, politico e diplomatico italiano
Francesco Rodrigo Moncada Branciforte (1762-1816) – nobile e militare italiano
Francesco Paolo Moncada (1863-1940) – nobile e politico italiano